Miguel Ángel Martínez Martínez (1940-), homme politique espagnol ;
 Miguel Ángel Martínez Torres (1967-), cycliste espagnol ;
 , joueur de football argentin.